Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1993, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitori Rikard Bergh e Trevor Kronemann che hanno battuto in finale Javier Frana e Leonardo Lavalle 6-1, 6-2.

Teste di serie

 Steve DeVries /  Jacco Eltingh (primo turno)
 Mike Briggs /  Brent Haygarth (primo turno)

 Jim Pugh /  Greg Van Emburgh (quarti di finale)
 Luke Jensen /  Murphy Jensen (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

U.S. Men's Clay Court Championships 1993
ATP Tour 1993